Oroszország
Nazarovo – város a Krasznojarszki határterületen
Nazarovo – település a Cseljabinszki területen
Nazarovo – település a Tyumenyi területen
Nazarovo – település a Jaroszlavli területen
Nazarovo – település Hanti- és Manysiföldön